Ascherson är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Ferdinand Ascherson (1832–1904), tysk klassisk filolog
 Neal Ascherson (född 1932), skotsk journalist
 Paul Friedrich Ascherson (1834–1913), tysk botaniker